Le lingue kru sono una classe linguistica della famiglia niger-kordofaniana e sono diffuse in un'area che si estende dal sud-est della Liberia all'est della Costa d'Avorio. Il nome Kru è di etimo ignoto e secondo Westermann (1952) 'è in uso presso gli Europei per identificare alcune tribù che parlano alcuni dialetti appartenenti alla stessa famiglia e i dialetti stessi'; Marchese (1989) fa notare che il termine potrebbe derivare dal fatto che molte di queste persone furono reclutate come equipaggio (in inglese 'crew') dai navigatori europei.

Le lingue kru sono famose per il loro sistema tonale, il più complesso di tutta l'Africa dopo le lingue omotiche.

Classificazioni

Marchese
La classificazione delle lingue kru proposta da Marchese (1989) è la seguente:

Molte di queste lingue sono gruppi dialettali e sono talvolta considerate lingue uniche.

Ethnologue
La classificazione proposta da Ethnologue (16ª ed.) è la seguente
(tra parentesi tonde il numero di lingue di ogni gruppo e la zona dove vengono parlate)
[tra parentesi quadre il codice di classificazione internazionale linguistico]

 Lingue Kru (39)
 Lingue aizi (3)
 Aizi, Aproumu  [ahp] (Costa d'Avorio)
 Aizi, Mobumrin  [ahm] (Costa d'Avorio)
Aizi, Tiagbamrin  [ahi] (Costa d'Avorio)
 Lingue Kru orientali (11)
 Lingue bakwé (2)
 Lingua bakwé  [bjw] (Costa d'Avorio)
 Lingua wané  [hwa] (Costa d'Avorio)
 Lingue bété (5)
 Lingue bété orientali  (2)
 Lingua gagnoa bété  [btg] (Costa d'Avorio)
 Lingua kouya  [kyf] (Costa d'Avorio)
 Lingue bété occidentali (3)
 Lingua daloa bété  [bev] (Costa d'Avorio)
 Lingua guiberoua bété  [bet] (Costa d'Avorio)
 Lingua godié  [god] (Costa d'Avorio)
 Lingue dida (3)
 Lingua lakota dida  [dic] (Costa d'Avorio)
 Lingua yocoboué dida  [gud] (Costa d'Avorio)
 Lingua neyo  [ney] (Costa d'Avorio)
 Lingua kodia  [kwp] (Costa d'Avorio)
 Lingua kuwaa  [blh] (Liberia)
 Lingua siamou  [sif] (Burkina Faso)
 Lingue kru occidentali  (23)
 Lingue bassa (3)
 Lingua bassa  [bsq] (Liberia)
 Lingua dewoin  [dee] (Liberia)
 Lingua gbii  [ggb] (Liberia)
 Lingue grebo (9)
 Lingua glio-oubi  [oub] (Liberia)
 Lingue ivoriane (3)
 Lingua plapo krumen  [ktj] (Costa d'Avorio)
 Lingua pye krumen  [pye] (Costa d'Avorio)
 Lingua tepo krumen  [ted] (Costa d'Avorio)
 Lingue liberiane (5)
 Lingua grebo di Barclayville  [gry] (Liberia)
 Lingua grebo centrale  [grv] (Liberia)
 Lingua gboloo grebo  [gec] (Liberia)
 Lingua grebo settentrionale  [gbo] (Liberia)
 Lingua grebo meridionale  [grj] (Liberia)
 Lingue klao (2)
 Lingua klao  [klu] (Liberia)
 Lingua tajuasohn  [tja] (Liberia)
 Lingue wee (9)
 Lingue guere-krahn (6)
 Lingua daho-doo  [das] (Costa d'Avorio)
 Lingua glaro-twabo  [glr] (Liberia)
 Lingua krahn occidentale  [krw] (Liberia)
 Lingua sapo  [krn] (Liberia)
 Lingua wè meridionale  [gxx] (Costa d'Avorio)
 Lingua wè occidentale [wec] (Costa d'Avorio)
 Lingua krahn orientale  [kqo] (Liberia)
 Lingua nyabwa  [nwb] (Costa d'Avorio)
 Lingua wè settentrionale  [wob] (Costa d'Avorio)

Note

Bibliografia
 Westerman, Diedrich Hermann (1952) Languages of West Africa (Part II). London/New York/Toronto: Oxford University Press.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Classificazione delle lingue Kru secondo Ethnologue
 

Kru